Hamigera är ett släkte av svampdjur. Hamigera ingår i familjen Hymedesmiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Hamigera